KBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Streaky Bay (Australia)
 kby – codice ISO 639-3 della lingua manga kanuri